Відкритий чемпіонат Франції 2000 був другим турніром Великого шолома в сезоні й був за ліком 99-м Відкритим чемпіонатом Франції. Він відбувся на зовнішніх ґрунтових кортах Ролан Гаррос у Парижі (Франція) з 29 травня по 11 червня. 

У фіналі Тодд Вудбрідж і Марк Вудфорд перемогли Паула Хархейса і Сендона Столла з рахунком 7–6(9–7), 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2000 у тенісі